Spes – personificazione nella mitologia romana della Speranza
 Spes di Spoleto – vescovo romano, venerato come santo
 Spes Football Club – società calcistica italiana

Acronimi 

 Single Particle Extinction and Scattering – tecnica fisica per la caratterizzazione di microparticelle.